Preishac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Préchac (Gironde) in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Préchacq-les-Bains in ebendieser Region
 Préchac (Gers) in der Region Okzitanien
 Préchac (Hautes-Pyrénées) in ebendieser Region